Roxbury pode se referir às seguintes cidades dos Estados Unidos:
Roxbury (Boston)
Roxbury (Connecticut)
Roxbury (Kansas)
Roxbury (Maine) 
Roxbury (Massachusetts)
Roxbury (Novo Hampshire)
Roxbury (Nova York)
Roxbury (Pensilvânia)
Roxbury (Vermont)
Roxbury (Virgínia)
Roxbury (Wisconsin)

Desambiguação